Лі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 85 км на південний захід від Орлеана, 50 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 378 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 807,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр